«Автомобилист» — советский футбольный клуб из Баку. В 1976—1979 годах выступал в соревнованиях мастеров во второй лиге СССР.

История 
Основан не позднее 1976 года. В 1976 году дебютировал в соревнованиях мастеров во второй лиге СССР, заняв в дебютном сезоне восьмое место. В следующем сезоне показал свой лучший результат в истории, став седьмым, в обоих первых сезонах оказывался сильнейшим среди представителей Азербайджанской ССР в своей зоне. В следующих двух сезонах результаты несколько снизились, однако клуб по-прежнему оставался середняком второй лиги.

По окончании сезона 1979 года команда прекратила участвовать во второй лиге. О дальнейшем существовании клуба сведений нет.

Всего команда провела 172 матча в соревнованиях мастеров, из них в 72 победила и в 63 — проиграла.

Достижения 
 Во второй лиге СССР — 7-е место (в зональном турнире второй лиги 1977 год).

Рекорды клуба 
Самая крупная победа:
 6:1 — «Арабкир» (Ереван), 1979
 5:0 — «Динамо» (Батуми), 1977
 5:0 — «Прогресс» (Кировабад), 1977

Самое крупное поражение:
 1:6 — «Уралец» (Нижний Тагил), 1978
 0:5 — «Гурия» (Ланчхути), 1979
 0:5 — «Локомотив» (Самтредиа), 1979
 0:5 — «Карабах» (Степанакерт), 1979

Таблица выступлений

Известные игроки 
В список включены футболисты, соответствующие критериям ВП:ФУТ
 Гахраман Алиев
 Машалла Ахмедов
 Искендер Джавадов
 Владимир Малахов
 Асим Худиев
 Самедага Шихларов

Тренеры 
 Али Абиль-Заде (1977)

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Баку